El término Let's Go —en español: ‘Vamos’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Let's Go», álbum de Rancid (1994);
 «Let's Go», canción de The Cars (1979);
 «Let's Go», canción de Calvin Harris (2012).
 «Let's Go», canción de Matt & Kim (2012).
 «Let's Go», canción de Def Leppard (2015).